

Codici 
 NAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nakhon Ratchasima (Thailandia)

Persone 
 Nak – consorte reale di Rama I, re del Siam, conosciuta anche come Regina Amarindra

Animali 
 Nak – modo con cui vengono talvolta chiamate le femmine dello yak

Altro 
 NaK – una lega di sodio e potassio
 Nak – comune dell'Ungheria